Línea 207 puede referirse a:

 Línea 207 de autobuses de Santiago de Chile.
 Línea 207c de autobuses de Santiago de Chile.